Die 12. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 23. bis 26. Mai 2012 in Helsinki, Finnland statt. Ausrichter war die European Squash Federation.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Natalie Grinham. Gaultier nahm in diesem Jahr nicht erneut teil. Im Endspiel standen sich Olli Tuominen und Borja Golán gegenüber. Tuominen gewann die Partie mit 11:8, 11:9 und 11:3. Bei den Damen erreichte Natalie Grinham erneut das Finale, unterlag dort aber Camille Serme. Serme siegte mit 8:11, 11:6, 11:6 und 11:9. Sowohl für Tuominen als auch Serme war es der erste Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 29, das der Damenkonkurrenz aus 16 Spielern. Bei den Herren wurde keine Qualifikation gespielt, bei den Damen gab es fünf Startplätze für Qualifikanten. Wildcards wurden keine vergeben. Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2012
Squashturnier 2012
Squashturnier in Helsinki